Bruises – singolo dei Train del 2012
 Bruises – singolo di Lewis Capaldi del 2017